Příjmení Hewitt nosí více osobností:

Bob Hewitt (* 1940) – australský tenista
Emma Hewitt  (* 1988) – australská zpěvačka-skladatelka a trancová vokalistka
Frank Hewitt (1935–2002) – americký jazzový klavírista
Jennifer Hewitt (* 1979) – americká herečka, zpěvačka a tanečnice
Lleyton Hewitt  (* 1981) – australský tenista
Steven Hewitt  (* 1971) – anglický bubeník

Anglická příjmení